Vycpálek ist der Familienname folgender Personen:

 Čestmír Vycpálek (1921–2002), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Ladislav Vycpálek (1882–1969), tschechischer Komponist